Un circuito abierto es un circuito eléctrico en el cual no circula la corriente eléctrica por estar este interrumpido o no comunicado por medio de un conductor eléctrico. El circuito al no estar cerrado no puede tener un flujo de energía que permita a una carga, o a un receptor de energía, aprovechar el paso de la corriente eléctrica y poder cumplir un determinado trabajo. por lo que la corriente no recorre el circuito completo.

Véase también 
 Tensión de circuito abierto
 Cortocircuito

Conceptos relativos a las instalaciones eléctricas
Terminología electrónica